A Merovingok családjából származó három frank király neve:

 I. Childerich frank király: állítólag Merovech, a száli frankok királyának fia, kit 457-ben követett a trónon. 481-ben halt meg.
 II. Childerich frank király: II. Chlodvignak szt. Baltilda, angolszász származású nővel való házasságából származott fia, 660-tól Ausztrázia királya.
 III. Childerich frank király: az utolsó frank király, kit Kis Pipin tett le a trónról.